Zhongshan steht für:

 Zhongshan (Staat) (中山國 / 中山国), den von den Bai Di (白狄) und anderen Volksgruppen gegründeten antiken Staat zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen und der Zeit der Streitenden Reiche;
 Zhongshan (Westliche Han-Dynastie) (中山郡), den gleichnamigen Staat aus der Zeit der Westlichen Han-Dynastie;
 die Abkürzung für Sun Zhongshan (孫中山 / 孙中山) (Sun Yat-sen) im Namen von Straßen, der Zhongshan-Brücke in Lanzhou, Institutionen wie Zhongshan daxue usw.;
 Zhongshan-Station (中國南極中山站 / 中国南极中山站), chinesische Überwinterungsstation in der Antarktis am Rand der Prydz Bay;
 die Zhongshan-Grotten (鐘山石窟 / 钟山石窟), Höhlentempel im Gebiet der bezirksfreien Stadt Yan’an in der chinesischen Provinz Shaanxi.

Zhongshan bezeichnet folgende Orte in der Volksrepublik China:

 Zhongshan (中山市), eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Guangdong;
 Zhongshan (Dalian) (中山區 / 中山区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Dalian in der Provinz Liaoning;
 Zhongshan (Liupanshui) (鐘山區 / 钟山区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Liupanshui in der Provinz Guizhou; 
 Zhongshan (Hezhou) (鍾山縣 / 钟山县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Hezhou im Autonomen Gebiet Guangxi;
 Zhongshan (Chuxiong) (中山镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der Provinz Yunnan
 Zhongshan (Jiangjin) (中山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin der Stadt Chongqing
 Zhongshan (Wuping) (中山镇), Großgemeinde im Kreis Wuping in der Provinz Fujian
 Zhongshan (Xianyou) (钟山镇), Großgemeinde im Kreis Xianyou in der Provinz Fujian
 Zhongshan (Zhongshan) (钟山镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi
 Zhongshan (Dongxing) (中山乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dongxing in der Provinz Sichuan
 Zhongshan (Hongya) (中山乡), Gemeinde im Kreis Hongya in der Provinz Sichuan
 Zhongshan (Luoping) (钟山乡), Gemeinde im Kreis Luoping in der Provinz Yunnan
 Zhongshan (Mang) (中山乡), Gemeinde der Stadt Mang in der Provinz Yunnan
 Zhongshan (Qin’an) (中山乡), Gemeinde im Kreis Qin’an in der Provinz Gansu
 Zhongshan (Tonglu) (钟山乡), Gemeinde im Kreis Tonglu in der Provinz Zhejiang
 Zhongshan (Chikan) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Chikan in der Provinz Guangdong;
 Zhongshan (Lingdong) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Lingdong in der Provinz Heilongjiang;
 Zhongshan (Longhua) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Longhua in der Provinz Hainan;
 Zhongshan (Qiaoxi) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Qiaoxi in der Provinz Hebei;
 Zhongshan (Qingxiu) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Qingxiu im Autonomen Gebiet Guangxi;
 Zhongshan (Rongcheng) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Rongcheng in der Provinz Guangdong;
 Zhongshan (Shashi) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Shashi in der Provinz Hebei;
 Zhongshan (Songjiang) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Songjiang in der Stadt Shanghai;
 Zhongshan (Weicheng) (中山街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Weicheng in der Provinz Shaanxi;
 Zhongshan (Einwohnergemeinschaft) (中山社區 / 中山社区), eine Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Yangzi in der Provinz Hubei;
 Zhongshan (Yangzi) (中山村), ein Dorf der Großgemeinde Yangzi in der Provinz Hubei.

Zhongshan bezeichnet folgende Orte in der Republik China auf Taiwan:

 Zhongshan (Taipeh) (中山區 / 中山区), einen Stadtteil der Stadt Taipeh;
 Zhongshan (Keelung)  (中山區 / 中山区), einen Stadtteil der Stadt Keelung.

ZHONGSHAN